Добычная:

 «Добычная» — галера Балтийского флота Российской империи 1742 года постройки.
 «Добычная» — галера Балтийского флота Российской империи 1762 года постройки.